Schick puede referirse a:
 (Christian) Gottlieb Schick, un pintor alemán.
 Mélica Muñoz-Schick, una botánica chilena.
 Patrik Schick, un futbolista checo
 René Schick Gutiérrez, un político nicaragüense.
 Stephanie Schick
 Wilkinson Sword, marca de maquinillas de afeitar conocida como Schick en algunos países.
 Término utilizado para la masturbación femenina.